George Tucker (1775-1861) – politico e scrittore statunitense
George Tucker (musicista) (1927-1965) – bassista jazz statunitense
George Tucker (slittinista) (n. 1947) – slittinista puertoricano, atleta olimpico
George Loane Tucker (1872-1921) – regista e sceneggiatore statunitense
George Tucker – personaggio immaginario interpretato da Scott Porter nella serie tv Hart of Dixie